Сент-Елалі́-ан-Руая́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ліона, 38 км на схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 213 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 567,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Елалі-ан-Руаян на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Елалі-ан-Руаян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Елалі-ан-Руаян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елалі-ан-Руаян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Елалі-ан-Руаян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром